

События 
 Консулы: Луций Корнелий Лентул Луп (патриций) и Гай Марций Фигул (во 2-й раз, плебей); преторы: Квинт Фульвий Нобилиор и Тит Анний Луск.
 Сухопутные и морские разбои дельматов (в Далмации). Римляне посылают войска.
 Царь Вифинии Прусий II напал на Пергам и опустошил страну. Вифинцы разграбили храм Асклепия, осадили Элею и разграбили храм Артемиды в Гиеракоме.
 156—141 — Император Китая Цзин-ди (Лю Ци).

Родились 
 У-ди — седьмой император империи Западная Хань в Китае.

См. также